Double or nothing – rodzaj turnieju pokerowego

Double or Nothing może się też odnosić do:

Filmy 
 Double or Nothing – film krótkometrażowy z 1936
 Double or Nothing – film musicalowy z 1937
 Double or Nothing – film krótkometrażowy z 1940

Muzyka 
 Double or Nothing – album Lani Hall
 Double or Nothing – album Erick Sermon
 Double or Nothing – album Leaether Stripa
 Double or Nothing – album Big Seana i Metro Boomina z 2017
 Double or Nothing – piosenka B.o.B i Big Boi z albumu Army of Two: The Devil's Cartel
 Double or Nothing – piosenka Bookera T. i M.G. z albumu Hip Hug-Her

Inne 
 AEW Double or Nothing – gala wrestlingu All Elite Wrestling